

Santi 
 San Valeriano – martire con Macrino e Gordiano, celebrato il 17 settembre
 San Valeriano di Tournus – (†178) martire ad Autun, celebrato il 15 settembre
 San Valeriano – (m.229) marito di Santa Cecilia, martire con il fratello Tiburzio e con il primo carnefice Massimo, sotto l'impero di Marco Aurelio, celebrato il 14 aprile
 San Valeriano – (†300) martire ad Alessandria d'Egitto con i compagni di fede Geronide, Leonzio, Selesio, Serapione e Stratone, celebrato il 12 settembre
 San Valeriano di Antiochia – (†305) martire ad Antiochia con Restituto, Donato, Fruttuosa e XII compagni, celebrato il 23 agosto
 San Valeriano d'Auxerre – (†350) terzo vescovo di Auxerre, celebrato il 13 maggio
 San Valeriano di Forlì – uno degli 80 martiri forlivesi in epoca non ben definita ma ancora sotto l'impero romano, celebrato il 22 novembre
 San Valeriano d'Aquileia – (†389) vescovo di Aquileia, celebrato il 27 novembre
 Valeriano di Avensa – (†V secolo) vescovo, esiliato con otto altri vescovi africani da Genserico, celebrato il 15 dicembre
 San Valeriano di Cimiez – (†460) di Lerino e vescovo di Cimiez, celebrato il 23 luglio
 San Valeriano – santo martire della Legione tebana, celebrato il 14 aprile e secondo la tradizione morto a Cumiana

Geografia 
 San Valeriano – l'unica frazione di Borgone Susa in provincia di Torino